Езе-е-Ришкур, Езе́-е-Ришку́р, Езе-е-Рішкур (фр. Aisey-et-Richecourt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона.
 Еберечі Езе (англ. Eberechi Eze, нар. 29 червня 1998, Гринвіч) — англійський футболіст.
 Емека Езе (англ. Emeka Eze, нар. 22 грудня 1992) — нігерійський футболіст, півзахисник клубу «Енугу Рейнджерс».
 Езе, Езе́ (фр. Euzet) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар.
 Езе-сюр-Сен, Езе́-сюр-Сен (фр. Aisey-sur-Seine) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Езе (річка), Езе (фр. Ese корс. Ese) — річка Корсики (Франція).